Capron (Illinois)
 Capron (Oklahoma)
 Capron (Virgínia)